Las siglas BCSM pueden referirse a:

Banco Central de la República de San Marino, la principal entidad bancaria de San Marino
Brigada Central de Salvamento Minero, una unidad especial de rescates bajo tierra de Asturias (España).
Business Consulting School of Management, una entidad de enseñanza privada en Madrid (España).